Castries bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Castries, die Hauptstadt des karibischen Inselstaats St. Lucia
 Castries (Quarter), ein Verwaltungsbezirk (Quarter) auf der Insel St. Lucia
 Castries (Hérault), eine französische Gemeinde im Département Hérault 
 Kanton Castries im französischen Département Hérault

Castries ist der Name folgender Personen:
 Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries (1727–1801), französischer Minister und Marschall von Frankreich
 Christian Marie de Castries (1902–1991), französischer Befehlshaber im Indochinakrieg
 Henri de Castries (* 1954), französischer Vorstandsvorsitzender des Versicherungsunternehmens AXA
 René de Castries (1908–1986), französischer Historiker